Lippendorf ist der Name folgender Orte:

 Lippendorf (Neukieritzsch), Ortsteil von Neukieritzsch, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Lippendorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten

 Kraftwerk Lippendorf, Kohlekraftwerk in Lippendorf bei Neukieritzsch, Sachsen
 Altkraftwerk Lippendorf, stillgelegtes Kohlekraftwerk in Lippendorf bei Neukieritzsch, Sachsen

Siehe auch:
 Lippersdorf